Infanterie-Regiment 5 oder Infanterie-Regiment Nr. 5 steht für: 
* Altpreußisches Infanterieregiment No. 5 (1806) der altpreußischen Armee
 5. Garde-Regiment zu Fuß der neupreußischen Armee
 Garde-Grenadier-Regiment Nr. 5 der neupreußischen Armee
 Grenadier-Regiment „König Friedrich I.“ (4. Ostpreußisches) Nr. 5 der neupreußischen Armee
 Königlich Bayerisches 5. Infanterie-Regiment „Großherzog Ernst Ludwig von Hessen“ der Bayerischen Armee
 k.u.k. Infanterieregiment „Freiherr von Klobučar“ Nr. 5 der k.u.k. Armee
 5. (Preußisches) Infanterie-Regiment (Reichswehr) der Reichswehr
 Infanterie-Regiment 5 (auch: Infanterie-Regiment Stettin) der Wehrmacht, der 2. Infanterie-Division unterstellt